ACTL7A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 435 амінокислот, а молекулярна маса — 48 644.

Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Цитоскелет